Michów (Neder-Silezië), een plaats in de Poolse gemeente Chojnów
Michów (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Lubartowski
Michów (Lublin), een plaats in de gemeente Michów